Luis Fernando Muriel Fruto (Santo Tomás, 1991. április 16. –) kolumbiai labdarúgó, az olasz Atalanta csapatában szerepel.

Sikerei, díjai

Statisztikái
2018. március 31-én frissítve

Jegyzetek

Források

További információk 

1991-ben született személyek
Kolumbiai labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Deportivo Cali labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A Granada labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Sampdoria labdarúgói
A Sevilla labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Segunda División labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek
A 2021-es Copa América labdarúgói